Андрей Иванович Удовицкий () — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография
Казак, уроженец Полтавской губернии. Общее образование получил дома.

С началом Первой мировой войны — подпрапорщик 188-го пехотного Карсского полка. 1 октября 1914 года был произведен в прапорщики Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта (производство утверждено Высочайшим приказом от 27 мая 1915 года). Произведен в подпоручики 18 января 1916 года. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в поручики 1 сентября 1916 года, в штабс-капитаны — 9 января 1917 года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. Во ВСЮР и Русской армии — в 3-м Корниловском полку до эвакуации Крыма. Был ранен в октябре 1920 года в ходе Заднепровской операции. На 18 декабря 1920 года — в 9-й роте Корниловского полка в Галлиполи. Капитан.

Осенью 1925 года — в составе Корниловского полка в Бельгии. В эмиграции там же. Подполковник. Скончался в 1962 году в Льежской провинции. Похоронен на военном кладбище Робермон.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 31.10.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 26.04.1916)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 15.05.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 26.01.1917)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ПАФ 13.03.1917)

Источники 
 
 Русский Инвалид, № 27. Официальный отдел. — 28-го января 1917 г. — С. 1.
 Русский Инвалид, № 46. Официальный отдел. — 18-го февраля 1917 г. — С. 3.
 Левитов М. Н. Материалы для истории Корниловского ударного полка. — Париж, 1974.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква У.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Штабс-капитаны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Корниловцы
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Бельгии
Участники Крымской эвакуации